PHACTR2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 6-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 634 амінокислот, а молекулярна маса — 69 700.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою актину. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки